Zach má více významů:

 Zach (kráter) – kráter na Měsíci
 Zach (příjmení)
 Zach (křestní jméno)
 Zach Merck – režisér

Externí odkazy